Salme bezeichnet:

 Salme, Dorf in der Landgemeinde Saareemaa, Estland
 Salme (Landgemeinde), ehemalige Landgemeinde in Estland

Salme ist der Familienname von:

 Jean-Baptiste Salme (1766–1811), französischer Divisionsgeneral

Salme ist ferner der Name von:

 Salme, Prinzessin von Oman und Sansibar, siehe Emily Ruete

Siehe auch:

 Salm
 Salmen